Ejrnæs ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Marie Ejrnæs (* 1946), dänische Schriftstellerin
 Bodil Ejrnæs, dänische Theologin
 Mette Ejrnæs (* 1970), dänische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Morten Ejrnæs (* 1946), dänischer Sozialpädagoge und Hochschullehrer